KV Mechelen toonde in het seizoen 1988/89 dat het succesverhaal nog niet was afgelopen. Dankzij nieuwkomers als John Bosman en Marc Wilmots kon Mechelen grote concurrent RSC Anderlecht in zowel België als Europa aftroeven. In de achtste finale van de Europacup II schakelde Mechelen de Brusselaars uit na twee felbevochten zeges (1-0 en 0-2). Malinwa vloog er zelf pas uit in de halve finale. Daarin bleek het Italiaanse Sampdoria te sterk voor het elftal van trainer Aad de Mos.

Toen bleek dat er ook in de competitie geen maat stond op KV Mechelen besloot Anderlecht-voorzitter Constant Vanden Stock in te grijpen. Hij overtuigde De Mos om in de zomer van 1989 naar Anderlecht over te stappen. Hoewel de Nederlander het seizoen in Mechelen afmaakte en met zijn team de landstitel veroverde, werd hij tijdens de titelviering door de Mechelse supporters uitgefloten.

Ook in de beker van België botste Mechelen op Anderlecht. Ditmaal trokken de Brusselaars aan het langste eind. Mechelen werd in de halve finale uitgeschakeld. In Anderlecht verloor Mechelen met 2-0, waardoor het voor eigen volk niet genoeg had aan een 3-1 zege.

In februari 1989 mocht Mechelen als winnaar van de Europacup II ook deelnemen aan de UEFA Super Cup. Het elftal van De Mos nam het in twee wedstrijden op tegen PSV, de winnaar van de Europacup I. Mechelen won de heenwedstrijd overtuigend met 3-0. In Eindhoven won PSV met het kleinste verschil, waardoor Mechelen ook de UEFA Super Cup aan zijn prijzenkast mocht toevoegen.

Ook de sterkhouders van Mechelen vielen meermaals in de prijzen. Aanvoerder Lei Clijsters volgde zijn ploeggenoot Michel Preud'homme op als winnaar van de Gouden Schoen. Preud'homme zelf werd opnieuw verkozen tot Keeper van het Jaar en mocht ook de Fair-Play Prijs in ontvangst nemen. De polyvalente Marc Emmers werd uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar en Man van het Seizoen. Aad de Mos, ten slotte, werd voor de tweede keer in zijn carrière Trainer van het Jaar.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Transfers

Zomer

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): TeVe-Blad
Sportmerk: adidas

Competitie

Overzicht

KV Mechelen werd op de 32e speeldag kampioen na een scoreloos gelijkspel tegen KSV Waregem.

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken

Individuele prijzen
 Gouden Schoen: Lei Clijsters
 Profvoetballer van het Jaar: Marc Emmers
 Trainer van het Jaar: Aad de Mos
 Keeper van het Jaar: Michel Preud'homme
 Man van het Seizoen: Marc Emmers
 Fair-Play Prijs: Michel Preud'homme

Externe links
Officiële site

KV Mechelen naar seizoen